Летешин — название населённых пунктов в Белоруссии:
 Летешин — деревня в Речицком районе Гомельской области.
 Летешин — деревня в Клецком районе Минской области.